Іссерліс (Ісерлес, Іссерлес)  — прізвище єврейського походження, від чоловічого особистого імені Ісер.

Носії 
 Стівен Іссерліс ( ) — британський віолончеліст і автор популярних книг для дітей про класичну музику.
 Юлій Давидович Іссерліс (1888—1968) — російський, австрійський і британський піаніст, музичний педагог.
 Моше Ісерлес (? — 1572) — польський рабин, талмудист, правознавець та філософ.
Єврейські прізвища